Selzer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Selzer (* 1995), deutsche Leichtathletin
 Clemens Selzer (* 1985), österreichischer Bahnradsportler
 Eddie Selzer (1893–1970), US-amerikanischer Filmproduzent
 Giovanni Selzer (* 1973), deutscher Kickboxer
 Jacob Selzer (1887–1972), deutscher Politiker (FDP)
 Milton Selzer (1918–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Peter Selzer (* 1946), deutscher Leichtathlet und Olympiateilnehmer
 Rolf Selzer (* 1942), deutscher Politiker (SPD)
 Stephan Selzer (* 1968), deutscher Historiker
 Tanja Selzer (* 1970), deutsche Künstlerin

 Wolfgang Selzer (1926–2003), deutscher Archäologe

Siehe auch:
 Seltzer
 Sälzer
 Zelzer